Оддбьёрн Хаген (; 3 февраля 1908 года, Рендал — 25 июня 1983 года, Шедсму) — норвежский двоеборец и лыжник, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в двоеборье, многократный призёр олимпийских игр и чемпионатов мира в лыжных гонках.

Карьера  

На Олимпийских играх 1936 года в Гармиш-Партенкирхене выступал в лыжных гонках и двоеборье. В двоеборье завоевал золотую медаль, на 10 балов обойдя своего партнёра по команде Олафа Хоффсбаккена. В лыжных гонках выступал в гонке на 18 км и эстафете и в обеих гонках завоевал по серебряной медали. В гонке на 18 км он около минуты уступил победителю шведу Эрику Ларссону и более 1,5 минут выиграл у ставшего третьим финна Пекки Ниеми. В эстафете бежал первый этап и закончил его лидером, выигрывая около минуты у ближайших преследователей, но на последующих этапах норвежцы не удержали лидерство и закончили эстафету вторыми.

На чемпионатах мира завоевал две золотые медали в двоеборье, на чемпионатах 1934 и 1935 годов. Так же имеет две серебряные медали чемпионата мира 1935 года, завоёванные им в лыжных гонках.

Ссылки 
 
 
 

Лыжники Норвегии
Двоеборцы Норвегии
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Олимпийские чемпионы по лыжному двоеборью
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1936 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1936 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1936 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 1936 года
Чемпионы мира по лыжному двоеборью
Победители Хольменколлена
Спортсмены нескольких видов спорта